Euclea angustifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av George Bentham. Euclea angustifolia ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
angustifolia